Le tungstène est un élément chimique du tableau périodique de symbole W et de numéro atomique 74.
 Tungstene (sans accent) est le nom d'un personnage de bande dessinée.
 Tungstène est le nom d'un logiciel détectant les retouches effectuées sur une image.